Сидни Норман Бернстайн (, 13 июля 1911, Нью-Йорк — 30 января 1992, там же) — американский шахматист, шахматный журналист и писатель еврейского происхождения.

Восемь раз участвовал в чемпионатах США (1936, 1938, 1940, 1951, 1954, 1957, 1959 и 1961 гг.). Неоднократно принимал участие в открытых чемпионатах США.

В составе сборной Городского колледжа Нью-Йорка победил в межвузовском чемпионате США (выступал на 2-й доске, на 1-й играл Р. Файн).

В 1942 г. разделил с Ф. Рейнфельдом 1—2 места в чемпионате Манхэттенского шахматного клуба.

Добился успехов в игре по переписке. В составе сборной США участвовал в 5-й заочной олимпиаде (командном чемпионате мира по переписке). Выступал на 1-й доске.

В личных встречах побеждал Ф. Маршалла, С. Решевского, А. Денкера, Д. Бирна, Э. Медниса и других ведущих американских шахматистов.

В соавторстве с Ф. Рейнфельдом выпустил сборник международного турнира в Кемери (1937 г.) и подготовил новую редакцию книги Дж. Мэзона «Искусство шахмат» («The Art of Chess»).

В 1977 г. выпустил автобиографическую книгу «Битва: Мои 50 лет за шахматной доской» («Combat: My 50 Years at the Chessboard»).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты США
Шахматисты XX века
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка